Fallen (1998), filme com Denzel Washington exibido no Brasil como Possuídos
 Ginger Snaps, filme (2000) com Mimi Rogers, traduzido no Brasil como Possuída
 Lost Souls, filme de terror (2000) com Winona Ryder conhecido em Portugal como Possuídos
 Bug (filme), ficção científica (2006) com Ashley Judd rebatizado no Brasil como Possuídos
 REC 2, filme (2009) espanhol de terror distribuído no Brasil como [REC] 2 - Possuídos
 The New Daughter, filme (2009) com Kevin Costner, divulgado no Brasil como Possuída